Parnay kan syfta på:
 Parnay, Cher
 Parnay, Maine-et-Loire